Черняхов — название населённых пунктов на Украине:

 Черняхов — посёлок городского типа в Житомирской области, административный центр Черняховского района.
 Черняхов — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Черняхов — село в Острожском районе Ровненской области.

См. также 
 Чернихов (значения)
 Черняховка